

Anno 
 423 o 423 a.C.

Codici 
 423 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di North Ryde, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
423 – numero